Martin Coleman puede referirse a:

Martin Coleman (n. 1950), hurler irlandés.
Martin Coleman Jr. (n. 1983), hurler irlandés e hijo del anterior.